HMS Essex (Корабль Его Величества «Эссекс») — британский броненосный крейсер типа «Кент». Заложен 1 января 1900 года на верфи Пембрук-Дока. Спущен на воду 29 августа 1901 года. Введён в строй 22 марта 1904 года.

Конструкция

Корпус

Силовая установка 
2 паровые машины тройного расширения, 31 котёл Бельвиля . Запас угля 1600 тонн.

Бронирование 
Крупповская броня.

Вооружение 
Вес бортового залпа: 408 кг.

Примечания

Литература 
 
 

Броненосные крейсера типа «Кент»
Суда по алфавиту